Kreye ist der Familienname folgender Personen:

 Andrian Kreye (* 1962), deutscher Journalist und Autor
 Ernst Kreye, deutscher Architekt
 Otto Kreye (1936–1999), deutscher Politologe